

Особи 

 Абуль-Хасан Гаффарі — перський художник
 Матт Гаффарі — американський борець греко-римського та вільного стилів

Топоніми 
 Абузар-е-Гаффарі — місто в південно-західній частині Ірану